Relevo y relevar puede referirse a:
Sustitución o reemplazo;
soldado de reemplazo -véase soldado-
Carrera de relevos;
Migración por relevos;
Relevo de la Guardia Real.
Relevo (sitio web), un periódico deportivo digital español lanzado en 2022.

Paronimia
No debe confundirse con rebelar ni con relevancia.